Arne Ringström kan avse:
Arne Ringström (1917–1983), konstnär
Arne Ringström (1924–2008), konstnär